Козеницкий повят () — повят (район) в Польше, входит как административная единица в Мазовецкое воеводство. Центр повята — город Козенице. Занимает площадь 916,96 км². Население — 62 100 человек (на 2013 год).

Административное деление 
 города: Козенице
 городско-сельские гмины: Гмина Козенице
 сельские гмины: Гмина Гарбатка-Летниско, Гмина Гловачув, Гмина Гневошув, Гмина Грабув-над-Пилицей, Гмина Магнушев, Гмина Сецехув

Демография 
Население повята дано на 2013 год.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница повята

Поветы Мазовецкого воеводства